Герб Лискинского района — официальный символ административно-территориальной единицы (района) и муниципального образования (муниципальный район) Лискинский район Воронежской области Российской Федерации. Герб утверждён решением Совета народных депутатов Лискинского муниципального района №60 от 5 сентября 2006 года, внесён в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области под №42. Внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под регистрационным номером 2493.

Описание и символика 
Официально описание герба гласит:

В основу символов герба легли природные особенности края — меловые холмы Дивногорья, река Дон, а также фигура лисёнка, которая напоминает о предположении, что название города произошло из-за наличия в прошлом большого количества лис в его округе. 

Авторская группа: обоснование символики — А.Н. Юрасов (г. Воронеж); идея герба — П.П. Сукачёв; художник и компьютерный дизайн — Александр Аникеев (г. Лиски).

История 
Герб Лискинского муниципального района утверждён решением Совета народных депутатов Лискинского муниципального района от 07.04.2006 года за № 11. Направлен на регистрацию в апреле 2006 года для внесения в Государственный геральдический регистр Российской Федерации. Приняты поправки в геральдическое свидетельство 05.09.2006 года решение № 60. Внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под № 2493. Протокол государственной регистрации № 33д от 31.10.2006 года (город Санкт-Петербург). Герб Лискинского муниципального района внесён в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в мае 2007 года под № 42.

См. также 

 Флаг Лискинского района

Примечания

Ссылки 

 Герб Лискинского района www.heraldicum.ru

Лискинский район
Гербы районов России
Гербы Воронежской области
Гербы с изображением лис
Гербы с изображением гор